Брезоле́тт () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на захід від Парижа, 100 км на південний схід від Кана, 50 км на північний схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Брезолетт, Отей, Бівільє, Бюбертре, Шам, Ліньєроль, Ла-Потрі-о-Перш, Препотен, Рандонне i Турувр було об'єднано в новий муніципалітет Турувр-о-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Брезолетт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брезолетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн